Лос Крестонес има више значења:

 Лос Крестонес (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Крестонес (Ла Паз), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику